Фахрутди́нов — татарская и башкирская фамилия. Имеет женскую форму . Известные носители:

 Фахрутдинов, Анвар Нуртдинович (1928—1987) — советский танцор, хореограф.
 Фахрутдинов, Вакиф Шайхнурович (1952—2016) — народный депутат РСФСР (1990—1993).
 Фахрутдинов, Дмитрий Рашидович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Фахрутдинов, Ирек Хайруллович (род. 1933) — советский и российский авиаконструктор.
 Фахрутдинов, Марат Мисхатович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Фахрутдинов, Мисхат Кашафутдинович (род. 1958) — советский и российский хоккеист и тренер.
 Фахрутдинов, Никита Альбертович (род. 1993) — российский игрок в мини-футбол.
 Фахрутдинов, Равиль Габдрахманович (1937—2014) — советский и российский историк-археолог.
 Фахрутдинов, Рустям Гусманович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Фахрутдинов, Тагир Мухаремович (1963—2012) — российский бодибилдер.
 Фахрутдинов, Фасхиттин Фархеевич (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.



См. также 
 Фархутдинова, Диана Руслановна (род. 2000) — российская хоккеистка.
 Фахурдинов, Фатых Адиулович (род. 1935) — советский футболист.
 Фахуртдинова, Алина Валерьевна (род. 2003) — финалистка чемпионата России по кёрлингу среди женщин (2018) и смешанных пар (2022).